Бори́с Гео́ргиевич Тату́шин (31 марта 1933, Москва — 15 января 1998, там же) — советский футболист и тренер. Олимпийский чемпион 1956 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1957; лишён звания в 1958, позднее восстановлен).

Карьера

Клубная 
Воспитанник московской команды «Буревестник». С 1951 года являлся игроком московского «Спартака». 26 мая 1958 года вместе с игроками сборной Стрельцовым и Огоньковым был арестован по обвинению в изнасиловании, но вскоре выяснилось, что Татушин непричастен к преступлению. Несмотря на это, он был дисквалифицирован.

Работал закройщиком в ателье. В 1961 году ему разрешили вернуться в «Спартак», восстановили звание заслуженного мастера спорта. Играть закончил в 30-летнем возрасте в Кишинёве.

В сборной 
В составе национальной сборной провёл 25 матчей, забил 7 мячей.

Победитель Спартакиады народов СССР 1956 в составе сборной Москвы.

Тренерская 
В 1968 году окончил школу тренеров при МОГИФК. С 1975 по 1977 год тренировал орловский «Спартак». В следующем году возглавил новомосковский «Химик». В 1980 году тренировал владивостокский «Луч». Тренировал также клубные команды в Истре, Дедовске, Наро-Фоминске (1964—1974), "Алай" (Ош, Киргизский ССР 1961 год).

Награждён орденом «Знак Почета».

Достижения 
 Чемпион СССР (3): 1953, 1956, 1958

Киновоплощения 
 Сергей Ефремов — «В созвездии Стрельца», 2018 год.

Ссылки 
 Спортивный некрополь

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Зимбру»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Орёл»
Тренеры ФК «Химик» Новомосковск
Тренеры ФК «Луч» Владивосток
Похороненные на Ваганьковском кладбище